Dia - em inglês, day
Rio Day

Pessoas
Day (cantora)

Desambiguação